Sandra Rioboó, política argentina.
 Grupo Riobóo, empresa mexicana de ingeniería civil propiedad de José Ma. Riobóo.